Parcher Félix (1876–1933) diplomata, követ
Parcher Félix (1907–1956) diplomata, konzul (előbbi fia)